Семендя́йка — село в Переславском районе Ярославской области России.

Расположено при речке Выжегде (Выжиге). Прежние названия — Семендяево, Благовещенское.

История 

Исторические сведения об этом селе очень скудны. В писцовых книгах 1628—1629 года записано за смольнянином Михаилом Вахрамеевым Румянцевым. Когда построена здесь в первый раз церковь, сведений не сохранилось. Известно только, что до построения здесь каменной церкви была деревянная церковь, но когда и кем она была построена, неизвестно.

Существующий в настоящее время в Семендяеве каменный храм построен в 1785 году на средства местного помещика Сушкова. Престолов в этом храме два: в холодном в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, в приделе тёплом в честь святого Димитрия Селунского.

В 1930-х годах церковь была закрыта и разорена. В церковном здании был цех по изготовлению металлической сетки, потом склад удобрений. В 1960-х годах «уронили» колокольню.

Последний владелицей Семендяйки была Елизавета Григорьевна Журавлёва — внучка вице-адмирала Иллариона Афанасьевича Повалишина.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Переславского района